RCA kan betekenen:
 Reformed Church in America, een Amerikaans kerkgenootschap
 Radio Corporation of America, een Amerikaans elektronica- en mediabedrijf
 RCA Records, ook wel RCA Victor of BMGRCA, een platenlabel
 RCA-Columbia, een filmmaatschappij
 right coronary artery, de (rechter)kransslagader
 RCA-connector, een tulpstekker
 Root Cause Analysis, Een onderzoeksmethode om herhaling bij storingen te voorkomen. 
 Royal City Avenue, uitgaansgebied in Bangkok, Thailand
 RCA-reiniging, een reeks standaardreinigingen om halfgeleiderchips schoon te maken
 Revalidatiecentrum Amsterdam, een revalidatiecentrum aan het Overtoom in Amsterdam, nu Reade.